Cesare Maria Antonio Rasponi (1615-1675) – cardinale italiano
 Cesare Rasponi Bonanzi (1822-1886) – politico italiano